Aqua () может означать:

 Aqua (группа) — датско-норвежская музыкальная диско-поп-группа, сформировавшаяся в 1989 году и получившая широкую известность в 1990-е.
 Aqua (интерфейс) — графический интерфейс пользователя, главная тема оформления операционной системы Mac OS X.
 Aqua (спутник) — научно-исследовательский спутник, запущен 4 мая 2002 года с авиабазы Ванденберг (США).
 Aqua Teen Hunger Force (сокращённо «ATHF» или просто Aqua Teen) — американский многосерийный 15-минутный мультфильм, показываемый на канале Cartoon Network в блоке adult swim.

 Серия компьютерных игр от Realore Studios:
 Aqua Words («Акватик и Слова») — казуальная игра 2004 года в жанре board game.
 Aqua Bubble 2 («Спасая Акватика 2») — казуальная игра 2004 года в жанре bubbles и логических головоломок.
 Aqua Pearls («Приключение Аквантика») — казуальная игра 2005 года в жанре bubbles.

См. также 
 Aqualung, Aqua Lung — первая фирма-производитель автономного легководолазного оборудования открытого цикла. Основана Жаком-Ивом Кусто и Эмилем Ганьяном в 1943 году.
 Aquafon (ЗАО «АКВАФОН-GSM») — первый оператор мобильной связи в Абхазии в стандарте GSM и 3G (UMTS).
  — аниме-сериал, сделанный на студии Satelight.
 Аквамен () — супергерой «DC Comics».
 Toyota Aqua —  гибридный автомобиль компании Toyota.
 AQ